Натуральне число 1100
 1100 рік до нашої ери
 1100 рік нашої ери